Українські театральні актори - це визначні діячі у сфері театрального мистецтва, яке розвивається на території України.

Список відомих театральних акторів часів радянської та незалежної України 

 Богдан Ступка
 Лесь Сердюк
 Ада Роговцева
 Костянтин Степанков
 Іван Гаврилюк
 Ольга Сумська
 Григорій Гладій
 Анатолій Дяченко
 Богдан Бенюк
 Руслана Писанка
 Олексій Вертинський
 Володимир Горянський
 Наталія Бузько
 Віталій Лінецький
 Сергій Романюк
 Анатолій Хостікоєв
 Наталія Сумська
 Віктор Андрієнко
 Олексій Богданович
 Ірма Вітовська
 Остап Ступка
 Інна Мірошниченко
 Валерій Шалига
 Анна Кузіна
 Катерина Рубашкіна
 Тамара Антропова
 Андрій Кронглевський
 Максим Максимюк
 Михайло Жонін
 Анастасія Блажчук
 Катерина Варченко
 Борис Георгієвський
 Марк Дробот
 Наталія Кленіна
 Сергій Кучеренко
 Валерій Легін
 Ліліана Ребрик
 Дмитро Суржиков
 Олексій Тритенко
 Ярослав Чорненький
 Тамара Яценко
 Анна Кошмал
 Федір Гурінець
 Олег Коркушко
 Наталія Денисенко
 Дар'я Петрожицька

Примітки 

 
Списки статей для координації робіт